Novak och Nowak kan avse:

Personer

 Anders Novák (1879–?), ungersk-svensk målare, tecknare och grafiker
 Anette Novak (född 1967), svensk journalist, mediekonsult och ämbetsman
 Arne Novák  (1880–1939), tjeckisk litteraturhistoriker och kritiker

 B.J. Novak (född 1969), amerikansk skådespelare och komiker
 Brandon Novak (född 1978), amerikansk skejtare och skådespelare

 Cécile Nowak (född 1967), fransk judoutövare

 Dezső Novák (1939–2014), ungersk fotbollsspelare
 Džoni Novak (född 1969), slovensk fotbollsspelare

 Ferenc Novák (född 1969), ungersk kanotist
 Filip Novák (född 1990)), tjeckisk fotbollsspelare
 Franz Novak (1913–1983), österrikisk nazistisk förbrytare

 Gabi Novak (född 1936), kroatisk pop- och jazzsångerska 
 Gábor Novák (född 1934), ungersk kanotist
 George Novack (1905–1992)), amerikansk kommunistisk politiker och författare
 Grzegorz Nowak (född 1954), polsk roddare
 Gun Nowak  (född 1942), svensk företagsledare

 Ilona Novák (1925–2019), ungersk simmare

 Jan V. Novák (1921–1984), tjeckisk kompositör
 Jiří Novák (född 1975)), tjeckisk tennisspelare

 Karl Friedrich Nowak (1882–1932), österrikisk journalist och författare
 Kate Novak, amerikansk fantasy-författare
 Kim Novak (född 1933), amerikansk skådespelare

 Ladislav Novák (1931–2011), tjeckoslovakisk fotbollsspelare och tränare
 Laila Novak (född 1942), svensk fotomodell, mannekäng och skådespelare
 Lisa Nowak (född 1963), amerikansk astronaut 

 Maja Novak  (född 1960), slovensk författare, journalist och översättare
 Marcin Nowak, polsk death metal-musiker
 Marcin Nowak (friidrottare) (född 1977), polsk kortdistanslöpare
 Marcus Nowak, svensk trumslagare
 Michel Nowak(född 1962)), fransk judoutövare

 Ralf Novak-Rosengren (född 1972), svensk sångare
 Robert Novak (1931–2009), amerikansk journalist och konservativ politisk kommentator
 Rudolf Novák (död 1947), tjeckisk journalist

 Vítězslav Novák (1870–1949), tjeckisk tonsättare
 Vladimír Novák (1904–1986), tjeckoslovakisk längdåkare

Geografi

Antarktis 

 Mount Novak, Östantaraktis, 
 Mount Nowak, Sydshetlandsöarna,